Геліос — бог Сонця в античній міфології
 895 Геліос — мала планета (астероїд) № 895
 «Геліос» — український футбольний клуб з Харкова
 «Геліос» — словенський баскетбольний клуб з Домжале
 «Геліос» — серія об'єктивів радянського виробництва.